Nebling bezeichnet

 Nebling (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Nebling (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Nebling (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

 Neblinge, fiktive Tiere im Kinderbuch Das Geheimnis von Bahnsteig 13